

Toponyme 
 Morell, une ville sur Île-du-Prince-Édouard.
 Morell 2, une réserve indienne sur Île-du-Prince-Édouard. 
 Morell, une ville de province de Tarragone en Catalogne

Patronyme 

 André Morell (1909-1978), acteur britannique ;
 Curdin Morell (1963-), bobeur suisse ;
 Juliana Morell (1594-1653),  religieuse espagnole de l'ordre dominicain ;
 Michael Morell (1958-), analyste américain du renseignement ;
 Theodor Morell (1886-1948), médecin allemand qui fut le médecin personnel d’Adolf Hitler ;
 Thomas Morell (1703-1784), librettiste britannique.

Voir aussi
 
 
 Moerell